Медісон Кіз була чинною чемпіонкою, але знялась через травму зап'ястка.

Міхаела Бузернеску виграла свій перший титул Туру WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Марію Саккарі з рахунком 6–1, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Кваліфікувались

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Тур WTA 2018
2018